Mission Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mission Township (Illinois)
 Mission Township (Kansas)
 Mission Township (Minnesota)
 Mission Township (North Dakota)
 Mission Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Mission Creek Township